Высшая лига ПФЛ Узбекистана 2017 () — 26-й чемпионат Узбекистана по футболу. В турнире выступали 16 клубов. Чемпионат начался в марте и завершился в ноябре 2016 года.

В конце сезона руководство ПФЛ приняло решение сократить количество участников в сезоне 2018 до 12 команд. В связи с этим высшую лигу покинули 5 клубов.

Участники

Географическое расположение команд

Турнирная таблица 

 после 23-го тура клуб «Обод» (Ташкент) был исключен из состава участников чемпионата

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Первая лига Узбекистана 2017
 Вторая лига Узбекистана 2017
 Кубок Узбекистана 2017

Источники

Ссылки 
 Состоялась жеребьевка Чемпионата Узбекистана 2017 года

2017
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2017 году